Kojonup kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kojonup (ort), Western Australia, 
 Kojonup (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar